Kulp bezeichnet als Ortsname:

 Kulp, Kreisstadt und Landkreis in der Türkei
 ehemaliger Name von Tuzluca, Stadt und Landkreis in der Türkei

Kulp ist der Familienname folgender Personen:

 J. Laurence Kulp (1921–2006), US-amerikanischer Geochemiker
 Marcus G. Kulp (* 1983), deutscher Sänger, Schauspieler und Musicaldarsteller
 Monroe Henry Kulp (1858–1911), US-amerikanischer Politiker
 Nancy Kulp (1921–1991), US-amerikanische Schauspielerin

Kulp ist des Weiteren der Name von:

 Kulp (Meteorit), in Armenien gefundener Meteorit

Siehe auch:
 Culp